Miasto Boga – powieść autorstwa Paula Linsa
 Miasto Boga – brazylijski film z 2002 roku na podstawie powieści o tym samym tytule
 Cidade de Deus – jedna z dzielnic brazylijskiego miasta Rio de Janeiro